Одиночный турнир Sony Ericsson Championships 2009 прошёл в Дохе с 27 октября по 1 ноября 2009 года. В нём приняли участие 10 лучших теннисисток по итогам сезона-2009.

 Серена Уильямс — победитель турнира.

Сеяные 

  Динара Сафина (Группа; снялась с турнира вследствие травмы поясницы)
  '''Серена Уильямс (Титул)
  Светлана Кузнецова (Группа)  Каролина Возняцки (Полуфинал)

<ol start="5">
  Елена Дементьева (Группа)
  Виктория Азаренко  (Группа; отказ в последнем матче)
  Винус Уильямс (Финал)
  Елена Янкович (Полуфинал)
</ol>

Запасные

  Вера Звонарёва (Группа; замена Сафиной, снялась с турнира из-за травмы правого голеностопа)

<ol start="2">
   Агнешка Радваньская (Группа; замена Звонарёвой)

 Сетка 

 Финальные раунды 

 Групповой раунд Золотистым выделены игроки, занявшие первые два места в своих группах''.

Белая группа

Бордовая группа

Ссылки 
 Сетка одиночного турнира

Sony Ericsson Championships 2009